

Болгарія 

 Церква Святого Георгія (Брезник), Перницька область

Церква Святого Георгія — церква у місті Горі
 Церква Святого Георгія — церква у місті Тбілісі
 Церква Святого Георгія (або Камоянц) — церква у місті Тбілісі

Сан-Джорджіо-ін-Велабро — церква у Римі.

Церква Святого Георгія — церква у місті Аддис-Абеба
 Церква Святого Георгія — церква у місті Лалібела

Церква Святого Георгія — церква у місті Каїр

Церква Святого Георгія — церква у місті Кельн



Волинська область 
 Церква Святого Георгія — церква у місті Любомль.
 Церква Святого Георгія — церква у селі Ростань

Київська область 
 Церква Святого Георгія — Замкова гора (Біла Церква)
 Каплиця Святого Георгія — церква-каплиця у місті Біла Церква

Одеська область 
 Церква Святого Георгія — церква у місті Одеса.
 Церква Святого Георгія Побідоносця — церква у місті Одеса.
 Церква Святого Селикомученика Георгія Побідоносця — церква у місті Одеса.
 Церква Георгія Побідоносця — церква у місті Одеса.
 Свято-Георгіївська церква — церква у селі Єгорівка Одеського району.

Рівненська область 
 Церква Святого Георгія (с. Сіянці) — УПЦ МП.
 Свято-Георгіївська церква (с. Яполоть) — ПЦУ.

Інші 
 Церква Святого Георгія — церква у місті Гребінка.
 Церква Святого Георгія — церква у місті Кам'янець-Подільський.
 Церква Святого Георгія — церква у маєтку Качанівка Чернігівської обл.
 Церква Святого Георгія — церква у місті Львів.
 Каплиця Святого Георгія Побідоносця — церква-каплиця у місті Севастополь

Зруйновані храми 
 Церква Святого Георгія — колишня церква у місті Київ
 Церква Святого Георгія — колишня церква у місті Феодосія
 Церква Святого Георгія — колишня церква у місті Черкаси
 Церква Великомученика Георгія — колишня церква у селі Капаклієве

Церква Святого Георгія — церква у місті Черкеськ
 Георгіївська церква — церква у місті Стара Ладога

Див. також 
 Святий Георгій (значення)
Церкви Святого Георгія